Касупа () — город на юге Уругвая, на территории департамента Флорида.

География 
Город находится в юго-восточной части департамента, к западу от реки Сансе-де-Касупа, на высоте 117 метров над уровнем моря.
Касупа расположена на расстоянии приблизительно 50 километров к востоку от города Флорида, административного центра департамента и на расстоянии 90 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Касупа была основана 15 сентября 1908 года. Получила статус малого города (Villa) 5 июля 1956 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 402 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Casupá

Города Уругвая